Цветаевский — топоним:

 Цветаевский (Стерлитамакский кантон) — пос., Буруновская волость, Стерлитамакский кантон
 Цветаевский (Уфимский кантон) — пос., Улу-Телякская волость, Уфимский кантон
 Цветаевский (приток Белой)

Примечания